Adrift (2018), een Amerikaanse dramafilm uit 2018 van regisseur Baltasar Kormákur
Open Water 2: Adrift, een Duitse thriller uit 2006 van regisseur Hans Horn